Дрогобыч — топоним:

 Дрогобыч — город областного значения в Львовской области Украины, административный центр Дрогобычского района.
 Дрогобыч — аэродром на юге Львовской области (на юго-восток от города Дрогобыч).
 Дрогобыч — железнодорожная станция в г. Дрогобыч.
 Дрогобыч, Юрий (1450—1494) — галицко-русский философ, астроном, астролог, первый русский доктор медицины.